Алгаба́с — название населённых пунктов в Казахстане:
 Алгабас — село в Аксуатском районе Абайской области.
 Алгабас — село в Астраханском районе Акмолинской области.
 Алгабас — село в Ерейментауском районе Акмолинской области.
 Алгабас — село в Жаксынском районе Акмолинской области.
 Алгабас — село в Коргалжынском районе Акмолинской области.
 Алгабас — микрорайон в Алатауском районе города Алматы.
 Алгабас — село в Коксуском районе Алматинской области.
 Алгабас — село в Кегенском районе Алматинской области.
 Алгабас — село в подчинении городской администрации Семея Восточно-Казахстанской области.
 Алгабас (быв. Зеленое) — село в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.
 Алгабас — село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
 Алгабас (быв. Верхневологино) — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Алгабас — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.
 Алгабас — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.
 Алгабас (быв. Пушкино) — село в Нуринском районе Карагандинской области.
 Алгабас — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
 Алгабас — село в Жанааркинском районе Карагандинской области.
 Алгабас — село в Чиилийском районе Кызылординской области.
 Алгабас — село в подчинении горадминистрации Аксу Павлодарской области.
 Алгабас — село в Байдибекском районе Туркестанской области.
 Алгабас — село в Кызылкумском сельском округе Жетысайского района Туркестанской области.
 Алгабас — село в Ынтымакском сельском округе Жетысайского района Туркестанской области.
 Алгабас — село в Мактааральскогом районе Туркестанской области.
 Алгабас — село в Толебийском районе Туркестанской области.
 Алгабас — село в Тюлькубасском районе Туркестанской области.